Бриньо́ль (, ) — топоним.
 Бриньоль — город во французском департаменте Вар (регион Прованс — Альпы — Лазурный берег).
 Бриньоль — кантон французского департамента Вар.
 Бриньоль — округ французского департамента Вар.

См. также